Van Norden ist der Familienname folgender Personen:

 Anton van Norden (1879–1955), deutscher Architekt und Baumeister
 Günther van Norden (1928–2018), deutscher Historiker
 Maarten van Norden (* 1955), niederländischer Musiker und Komponist
 Peter van Norden (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller